Bertram is een voornaam
 Bertrand (heilige), 7e-eeuws monnik heilige
 Bertram (bisschop), aartsbisschop van Bremen (1178-1179)

Bertram kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bertram (Iowa)
Bertram (Texas)

Bertram is tevens de naam van een plant:
Bertram (plant) (Anacyclus pyrethrum)